632-й отдельный разведывательный артиллерийский  дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 632-й орадн РГК.

История 

Сформирован июне-июле 1943г. по штату 08/555.  В действующей армии с 15.08.1943 по 15.06.1944.
В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерии соединений и объединений 2-го Украинского  фронта.
15 июня 1944 года в соответствии с приказом НКО СССР от 16 мая 1944 года №0019, директивы заместителя начальника Генерального штаба РККА от 22 мая 1944 г. №ОРГ-2/476 632-й орадн обращён на формирование 27-й пабр  27-й армии. .

Состав 
Штаб
Хозяйственная часть
1-я батарея звуковой разведки (1-я БЗР)
2-я батарея звуковой разведки (2-я БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
фотограмметрический взвод (ФВ)
хозяйственный взвод

Подчинение

Командование дивизиона  
Командир дивизиона
капитан, майор Кокошин Гамелл Николаевич

Начальник штаба дивизиона
 капитан Ястребцев Анатолий Николаевич

Заместитель командира дивизиона по политической части
 капитан Волков Александр Яковлевич

Помощник начальника штаба дивизиона

Помощник командира дивизиона по снабжению
 капитан Бойцов Иван Николаевич

Командиры подразделений дивизиона  

Командир 1-й БЗР
 ст. лейтенант Ганжело Николай Анисимович

Командир 2-й БЗР
 ст. лейтенант Лебедев Иван Павлович

Командир БТР
 гв. лейтенант Симонов Иннокентий Фокеевич

Командир ВЗОР
 лейтенант Герасимов Василий Григорьевич

Командир ФГВ
 техник- лейтенант Урманов Рафаил Овсеевич

Примечания

Литература

Ссылки 
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=451002266&backurl=q%5C632%20орадн::division%5C632%20орадн::use_main_string%5Ctrue::group%5Call::types%5Copersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie&division=632%20орадн&static_hash=83a83036d3676046025265237c18f5bbv1
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=113985345&backurl=q%5C632%20орадн::division%5C632%20орадн::use_main_string%5Ctrue::group%5Call::types%5Copersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie::page%5C2&division=632%20орадн&static_hash=83a83036d367604602526523
 
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны